Старниково — название нескольких населённых пунктов:
 Старниково — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Старниково — деревня в Раменском районе Московской области.